Phyllodoce capensis är en ringmaskart som beskrevs av Francis Day 1960. Phyllodoce capensis ingår i släktet Phyllodoce och familjen Phyllodocidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
capensis